СМ-лига 2011—2012 — 37-й сезон СМ-лиги и 81-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб ЮИП.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

Эспоо Блюз — Лукко

Кярпят — ТПС

Четвертьфинал

КалПа — Эспоо Блюз

Пеликанз — Кярпят

ХИФК — Йокерит

ЮИП — Эссят

Полуфинал

Пеликанз — ХПК

ЮИП — Йокерит

Финал за 3 место

Финал

Пеликанз — ЮИП

Итоговая таблица

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, ПШ = Пропущено шайб, И"0" = Сухие игры, %ОБ = Процент отражённых бросков

Ссылки 
 SM-liiga.fi

2011 год в хоккее
2012 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии